Název Dobrotice má více částí obcí:
 Dobrotice (Holešov) – část města Holešov v okrese Kroměříž
 Dobrotice (Chanovice) – část obce Chanovice v okrese Klatovy

Nebo železniční zastávka:
 Dobrotice (železniční zastávka) – nádraží v Dobroticích, části města Holešova v okrese Kroměříž